Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Antonio Marín che ha battuto in finale Sander Groen 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Fabio Maggi (quarti di finale)
 Sander Groen (finale)
 Juan Antonio Marín (Campione)

 Assente
 Victor Sendin-Huelves (primo turno)
 Martin Hromec (semifinali)
 Ofer Sela (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 1996